Vincenzo Carbone (generale)
 Vincenzo Carbone (magistrato)
 Vincenzo Carbone (politico)